Søren Madsen er navnet på flere personer:

 Søren Madsen (roer), dansk roer fra "Guldfireren"
 Søren Madsen (bassist), dansk bassist fra Michael Learns to Rock
 Søren Madsen (trommeslager), dansk trommeslager fra Sonja Hald
 Søren Madsen (skuespiller), dansk skuespiller